

Codici 
 BUP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bhatinda (India)

Informatica 
 BUP  – formato di file

Editoria 
 BUP – Acronimo per Bononia University Press